Ion Caras, né le  à Drochia en Moldavie, est un footballeur moldave, devenu entraîneur à l'issue de sa carrière, qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière d'entraîneur

Statistiques

Distinctions personnelles 
 Meilleur entraîneur  moldave de l'année en 2013

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Joueur du Zimbru Chișinău
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur moldave de football
Entraîneur du Zimbru Chișinău
Sélectionneur de l'équipe de Moldavie de football
Naissance en septembre 1950
Naissance en RSS moldave